Výraz vincentka může mít více významů:

 Vincentka – luhačovická léčivá minerální voda
 řeholnice, členka Kongregace Milosrdných sester svatého Vincence de Paul
 řeholnice, členka Společnosti dcer křesťanské lásky
 ženské křestní jméno, obdoba mužského jména Vincenc